Mimosense – abitanti di Mimoso de Goiás
Mimosense – abitanti di Mimoso do Sul